Algemeen: het grotere, betekenisgevende kader waarbinnen iets plaatsvindt
 Context (taal), de inbedding van woorden en zinnen in een betekenisgevend geheel
Contextvrije grammatica
Contextualisme (filosofie)
 ConTEXT, de naam van een tekstverwerker
 Context (mycologie): de weefsels in het vruchtlichaam van zwammen die niet instaan voor de voortplanting